De Sparmanns xenops (Xenops minutus) is een zangvogel uit de familie Furnariidae (ovenvogels).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 10 ondersoorten:
 Xenops minutus mexicanus: van zuidelijk Mexico tot Honduras.
 Xenops minutus ridgwayi: van Nicaragua tot centraal Panama.
 Xenops minutus littoralis: van oostelijk Panama en noordelijk Colombia tot westelijk Ecuador en noordwestelijk Peru.
 Xenops minutus neglectus: noordoostelijk Colombia en noordelijk Venezuela.
 Xenops minutus remoratus: oostelijk Colombia, zuidelijk Venezuela en noordwestelijk Brazilië.
 Xenops minutus ruficaudus: oostelijk Colombia, Venezuela, de Guyana's en noordelijk Brazilië.
 Xenops minutus olivaceus: noordoostelijk Colombia.
 Xenops minutus obsoletus: oostelijk Ecuador, oostelijk Peru, noordelijk Bolivia en westelijk Brazilië.
 Xenops minutus genibarbis: het noordelijke deel van Centraal-Brazilië (bezuiden de Amazonerivier).
 Xenops minutus minutus: van oostelijk Brazilië tot oostelijk Paraguay en noordoostelijk Argentinië.

Externe link
Avibase

Ovenvogels
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Neotropisch gebied